Il singolare del torneo di tennis Rothmans International London 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 7-6, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (quarti di finale)

 Dick Stockton (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rothmans International London 1977